Existen en Francia dos cantones que llevan el nombre de cantón de Breteuil:
 El cantón de Breteuil (Eure) (llamado cantón de Breteuil-sur-Iton)
 capital: comuna de Breteuil (Eure) (llamada Breteuil-sur-Iton)
 El cantón de Breteuil (Oise) (llamado cantón de Breteuil-sur-Noye)
 capital: comuna  de Breteuil (Oise) (llamada Breteuil-sur-Noye)